Гео́рги Димитро́в:
* Димитров, Георги (1903—1972) — болгарский политический деятель.
 Димитров, Георги (1904—1979) — болгарский хоровой дирижёр, композитор и педагог.
 Димитров, Георги (род. 1930) — болгарский лыжник, участник трех Олимпийских игр 1952—1960 годов.